Le mot héritage est employé dans plusieurs domaines :
 en droit, un héritage est le patrimoine qu'une personne laisse à son décès.
 en informatique, l'héritage est un concept de la programmation objet. 
 en pédologie et pétrologie, l'héritage est le passage dans un sol ou dans une roche de  hérités du matériau parent (par opposition aux minéraux secondaires néoformés).
 en biologie, l'héritage ou l'hérédité est la transmission d'un caractère phénotypique d'un organisme (ou d'une cellule) à sa descendance.

Synonymes 
 Legs
 Hoirie (ancien)

Utilisation référentielle

Cinéma 
 , film australien de Charles Chauvel sorti en 1935 ;
 Héritage (), film américain de George Cukor sorti en 1932 ;
 Héritage (Dediščina), film yougoslave de  sorti en 1984 ;
 Héritage, film franco-israëlo-turc de Hiam Abbass sorti en 2012.

Musique 
 Héritage, album de Nèg' Marrons sorti en 2003 ;

 , album d' sorti en  ;
 , album d'Eddie Henderson sorti en  ;
 , album d' sorti le .

Littérature 
 Les Éditions Héritage, une maison d'édition québécoise.
 Héritage, le roman de science-fiction de Greg Bear publié en 1995.
 , le roman de la tétralogie de fantasy Le Couteau du partage de Lois McMaster Bujold publié en 2007.
 Héritage, le roman de Miguel Bonnefoy paru en 2020.

Télévision 
 Héritage est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1 (1999).
 Héritages est une émission télévisée diffusée sur NRJ 12.

Parti politique 
 Héritage est un parti politique arménien.

Navire 
 Heritage, goélette construite en 1983.

Voir aussi 
 ,
'Heritage, cultivar de rosier.